

Цехоцин — гміна в Ґолюбсько-Добжинському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Цехоцин — село в гміні Цехоцин Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Цехоцин — село в гміні Модлібожице Янівського повіту Люблінського воєводства
 Цехоцин — село в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства